Wüest ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wüest (1843–1902), Schweizer Politiker
 Jakob Wüest (* 1941), Schweizer Romanist 
 Johann Heinrich Wüest (1741–1821), Schweizer Landschaftsmaler der Vorromantik

Siehe auch:
 Wuest
 Wüst